6 miejscowości w Polsce: 
 Tumlin-Wykień – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra 
 Tumlin-Podgród – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra 
 Tumlin-Dąbrówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Tumlin-Osowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Tumlin-Węgle – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Tumlin-Zacisze – część wsi Tumlin-Dąbrówka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk